Selačka steht für:

 Selačka (Kotor Varoš), Ort in Kotor Varoš, Bosnien und Herzegowina
 Selačka (Zaječar), Dorf in der Opština Zaječar, Serbien